Naselja u BiH:
Draževo (Foča-Ustikolina, BiH), pripojeno Račićima
Draževo (Foča, BiH), pripojeno Čelebićima

Naselja u Makedoniji:
Draževo (Novo Selo, Makedonija)

Naselja u Srbiji:
Draževo (Bela Palanka, Srbija)